Шари́й — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Шарий, Валерий Петрович (род. 1947) — советский тяжелоатлет.
 Шарий, Василий Евстратьевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 
 Шарий (Бондаренко), Ольга Алексеевна (род. 1989) — украинская журналистка, видеоблогер.

См. также 
 Шарый
 Партия Шария